Il doppio del torneo di tennis Puerto Rico Open 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Lori McNeil e Mercedes Paz che hanno battuto in finale Gigi Fernández e Robin White 6–2, 3–6, 6–4.

Teste di serie 

 Gigi Fernández /  Robin White (finale)
 Lori McNeil /  Mercedes Paz (Campionesse)

 Mary Lou Daniels /  Paula Smith (semifinali)
 Lilian Kelaidis /  Sabrina Goleš (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Puerto Rico Open 1986